Consell Nacional d'Arxius, òrgan de consulta de la Generalitat en matèria d'arxius.
 Conceyu Nacionalista Astur, partit polític nacionalista asturià.
 Congrés Nacional Africà, partit polític de Sud-àfrica.
 Creu Negra Anarquista, organització internacional que promou la llibertat dels presos polítics
 Consell Nacional d'Administració (Uruguai), antiga entitat política uruguaiana.